Albert Rusnák (Vyškov, 7 juli 1994) is een in Tsjechië geboren Slowaaks voetballer die als middenvelder speelt. Hij verruilde FC Groningen in januari 2017 voor Real Salt Lake. Rusnák debuteerde in 2016 in het Slowaaks voetbalelftal.

Loopbaan

Manchester City en huurperiodes
Rusnák stroomde in 2013 door vanuit de jeugd van Manchester City. In mei van datzelfde jaar maakte hij zijn debuut tegen Chelsea. De club verhuurde hem aan Oldham Athletic, Birmingham City en in juli 2014 voor een half jaar aan SC Cambuur. Gedurende dit halve jaar speelde hij 16 competitieduels en hierin scoorde hij 4 maal.

FC Groningen
Omdat Rusnáks contract bij Manchester City na de eerste helft van het seizoen 2014-2015 over een half jaar af zou lopen, wilde de club hem voordien verkopen. Rusnák tekende op 18 december 2014 vervolgens een contract vanaf begin 2015 tot medio 2018 bij FC Groningen. Rusnák maakte zijn debuut voor FC Groningen op 16 januari 2015 in een uitwedstrijd tegen Ajax. Op 31 januari 2015, in een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, maakte Rusnák zijn eerste goal voor FC Groningen. Op 3 mei 2015 maakte Rusnák beide doelpunten in de door FC Groningen met 2-0 gewonnen finale in het toernooi om de KNVB beker tegen PEC Zwolle.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Rusnák debuteerde op 15 november 2016 in het Slowaaks voetbalelftal, tijdens een oefeninterland in en tegen Oostenrijk die in 0–0 eindigde.

Erelijst
 FC Groningen

Zie ook
 Lijst van spelers van Birmingham City FC
 Lijst van spelers van SC Cambuur-Leeuwarden

Externe links 
 Profiel en statistieken van Albert Rusnák op vi.nl
 Profiel en statistieken van Albert Rusnák op transfermarkt.nl

Slowaaks voetballer